Alemannia Aachen (celým názvem: Aachener Turn- und Sportverein Alemannia 1900 e. V.) je německý sportovní klub, který sídlí ve městě Aachen ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko. Založen byl v roce 1900 pod názvem FK Alemannia Aachen. Svůj současný název nese od roku 1924. Fotbalový oddíl od sezóny 2013/14 působí v Regionallize West, čtvrté německé nejvyšší fotbalové soutěži. Své domácí zápasy odehrává na stadionu Tivoli s kapacitou 32 960 diváků. Klubové barvy jsou černá a žlutá.

Největším úspěchem fotbalového oddílu je dosažení druhého místa v bundesligovém ročníku 1968/69. Mimo mužský fotbalový oddíl má sportovní klub i jiné oddíly, mj. oddíl badmintonu, stolního tenisu, volejbalu, házené, basketbalu, lehké atletiky a futsalu.

Historické názvy 
Zdroj: 

 1900 – FK Alemannia Aachen (Fußballklub Alemannia Aachen)
 1919 – fúze s Aachener TV 1847 ⇒ Aachener TSV Alemannia 1847 (Aachener Turn- und Sportverein Alemannia 1847)
 1924 – Aachener TSV Alemannia 1900 (Aachener Turn- und Sportverein Alemannia 1900 e. V.)

Získané trofeje 
Zdroj: 

 Mittelrheinpokal ( 6× )
 1992/93, 1993/94, 1996/97, 1998/99, 2001/02‡, 2005/06‡ (‡ = ročník vyhrál rezervní tým)

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1936–1937: Bezirksliga Mittelrhein – sk. ?
 1937–1939: Gauliga Mittelrhein
 1939–1940: Gauliga Mittelrhein – sk. 1
 1940–1941: Bezirksliga Mittelrhein – sk. ?
 1941–1942: Bezirksliga Köln-Aachen – sk. ?
 1942–1944: Gauliga Köln-Aachen
 1947–1963: Fußball-Oberliga West
 1963–1967: Fußball-Regionalliga West
 1967–1970: Fußball-Bundesliga
 1970–1974: Fußball-Regionalliga West
 1974–1981: 2. Fußball-Bundesliga Nord
 1981–1990: 2. Fußball-Bundesliga
 1990–1994: Fußball-Oberliga Nordrhein
 1994–1999: Fußball-Regionalliga West/Südwest
 1999–2006: 2. Fußball-Bundesliga
 2006–2007: Fußball-Bundesliga
 2007–2012: 2. Fußball-Bundesliga
 2012–2013: 3. Fußball-Liga
 2013– : Fußball-Regionalliga West

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, zlaté podbarvení - 1. místo, stříbrné podbarvení - 2. místo, bronzové podbarvení - 3. místo, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky
 2012/13: Svazem odečteno pět bodů z důvodu nesplnění licenčních podmínek (probíhající insolvenční řízení) pro účast ve třetí nejvyšší soutěži.
 2016/17: Svazem odečteno devět bodů z důvodu nesplnění licenčních podmínek (probíhající insolvenční řízení) pro účast ve čtvrté nejvyšší soutěži.

Účast v evropských pohárech

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  

Německé fotbalové kluby
Sportovní kluby v Severním Porýní-Vestfálsku
Fotbalové kluby založené v roce 1900
Alemannia